TOM je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 temeljna obrestna mera, izraz iz bančništva;
 telefon za otroke in mladostnike, telefonska linija za mlade v stiski
 Toplotna oskrba Maribor, nekdanji naziv mariborskega podjetja Energetika Maribor

Glej tudi
 Tom, osebno moško ime